La Quintana del Rossinyol és una quintana de la masia del Rossinyol, en el terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situada tot al voltant de la masia del Rossinyol; es tracta d'una quintana, o d'unes quintanes, molt extenses, que abracen l'altiplà on es troba la masia del Rossinyol i tota la part superior del vessant oriental, cap a la vall del torrent de les Fraus de l'Otzet.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Rossinyol, quintana